Олефір — українське прізвище, утворене від Олефір, народної форми імені Єлевферій.
 Олефір Валерій Миколайович (* 1981) — український дипломат. Тимчасовий повірений у справах України в Аргентинській Республіці (з 2020).
 Олефір Володимир Андрійович ( 1980) — український футболіст, захисник.
 Олефір Ігор Родіонович ( 1961) — радянський і український волейболіст, тренер.
 Олефір Микола Олексійович (* 1929) — віце-президент державної компанії «Укрнафтохім», кандидат технічних наук, заслужений працівник промисловості України.
 Олефір Олександр Павлович (1992—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олефір Станіслав Михайлович (1938—2015) — радянський і російський письменник українського походження.

Див. також 
 Олефіренко